The Amazing Race 18 (aussi connu sous le nom de The Amazing Race 18: Unfinished Business ou The Amazing Race 18: Affaire inachevée en français) est la dix-huitième saison de la téléréalité The Amazing Race. The Amazing Race 18 met en vedette 11 équipes de deux, toutes revenant d'une des éditions précédentes dans une course autour du monde pour 1 million de dollars US.

Cette saison a commencé le dimanche . Elle a été diffusée sur CBS aux États-Unis les dimanches soir à  avec une finale de deux heures. L'émission est animée par Pil Keoghan.

C'est la première saison de l'édition américaine de la course à être diffusée en haute définition.

Les sœurs LaKisha "Kisha" Hoffman et Jennifer "Jen" Hoffman de la saison 14 ont gagné cette édition de la course. Ce sont par contre Gary & Mallory Ervin, père et fille de la saison 17, qui détiennent la meilleure moyenne de classement de cette saison qui est de 3,25.

Production

Tournage et développement 
The Amazing Race 18 est la première saison à être tournée en haute définition. En effet, la production n'a pu commencer plus tôt du fait du coût et de la fragilité de l'équipement, même si les quatre saisons asiatiques et la deuxième saison sud-américaine de The Amazing Race avaient déjà fait la transition du standard à la haute définition.

Le tournage a commencé le  à la Ferme éolienne de San Gorgonio Pass près de Palm Springs, Californie. Les équipes ont été vues au Oceanworld à Manly près de Sydney, Australie, autour du , et quelques jours plus tard autour de la ville minière de Broken Hill, Nouvelle-Galles du Sud, dans l'outback australien.

La marque de jus Snapple a commandité cette saison de The Amazing Race, avec des « faits authentiques Snapples » introduits pendant les pauses commerciales. La sixième étape de la course - prenant place à Calcutta, Inde - comprend plusieurs tâches avec le thé saveur de papaye et de mangue de Snappe, développé et nommé d'après l'émission. Ford a aussi commandité cette saison, avec leur nouvelle Ford Focus utilisée comme prix pour la huitième étape.

L'Express Pas, introduit la saison précédente, a fait son retour ; ce qui permet à l'équipe arrivant première au Pit Stop de la première étape de sauter n'importe quelle tâche des sept étapes suivantes. La dernière équipe qui finit la première étape a dû compléter un U-Turn dans la deuxième étape. Une nouvelle mécanique du jeu a aussi été introduite cette saison : des étapes sans repos entre elles. À la fin de la première étape à Sydney, Australie, et de la quatrième étape à Lijiang, Chine, les équipes ont forcé de continuer de faire la course avec un nouveau Route Marker; la première équipe qui s'enregistre gagnait quand même un prix, mais la dernière équipe n'était pas éliminée et n'avait pas de Speed Bump l'étape suivante.

Casting 
Cette  de The Amazing Race est sous-titrée Affaires inachevées pour indiquer que les 11 équipes dans cette édition reviennent pour une seconde chance de gagner le grand prix d'un million de dollars US. Elles ont toutes été très proches de gagner le million si ce n'était pas d'une seule erreur ou malchance. Toutes les équipes viennent des saisons 12, 14, 15, 16, et 17, Bertram Van Munster indiquant que "s'ils avaient cherché dans les saisons plus anciennes, le public pourrait ne pas les connaître".
Voici les différentes équipes, leur saison, et la raison de leur retour :

Saison 12 :
 Ronald (Ron) et Christina Hsu, père et fille,  ; Christina n'arrivait pas à découvrir la bonne combinaison d'items au Roadblock à Anchorage. 
 Pendant la course, Christina a révélé qu'elle était fiancée à Azaria Azene, qui avait fini en  sur sa saison.
 Kent Kaliber et Vyxsin Fiala, des Goths amoureux,  ; Kent & Vyxsin n'arrivaient pas à bien communiquer l'un avec l'autre en Toscane du fait de leur inexpérience à conduire une voiture à vitesse manuelle.

Saison 14 :
 Jaime Edmondson et Cara Rosenthal, anciens cheerleaders,  place; le taxi de Jaime & Cara à Maui s'est perdu sur le chemin du dernier Roadblock.
 Margie et Luke Adams, mère et fils,  place; Luke n'arrivait pas à découvrir la bonne combinaison d'items au dernier Roadblock à Maui.
 LaKisha (Kisha) et Jennifer (Jen) Hoffman, sœurs,  place; Jen devait absolument aller aux toilettes en route pour le Pit Stop après avoir bu quatre bouteilles d'eau pendant un Roadblock à Pékin, où elle devait manger des insectes.
 Mel et Mike White, père et fils,  place; le taxi de Mel & Mike les ont menés au mauvais endroit à Phuket, leur faisant perdre beaucoup de temps.
 Amanda Blackledge et Kris Klicka, engagés (amoureux pendant la saison 14), , Amanda & Kris ont reçu un U-Turn de Margie & Luke en Sibérie.

Saison 15 :
 Herb "Flight Time" Lang et Nate "Big Easy" Lofton, coéquipiers dans les Harlem Globetrotters, ; Big Easy était incapable de Roadblock sur Kafka à Prague et a décidé de prendre une pénalité de 4 heures.
 Zev Glassenberg et Justin Kanew, meilleurs amis,  ; après s'être enregistrés premiers au Pit Stop à Phnom Penh, Zev et Justin se sont rendu compte qu'ils ont perdu le passeport de Zev et ont été dans l'incapacité de le trouver avant que la dernière équipe se soit enregistrée.

Saison 16 :
 Jet et Cord McCoy, frères et cowboys, ; sur un avion de Shanghai pour San Francisco, les vainqueurs, Dan & Jordan, ont été capables de bouger en première classe gratuitement, leur donnant une avance que Jet & Cord n'ont pas été capable de dépasser.

Saison 17 :
 Gary et Mallory Ervin, père et fille,  place; Gary & Mallory se sont perdus pendant plusieurs heures en essayant de trouver l'endroit du Roadblock en Oman.

Résultats 
Les équipes suivantes ont participé à cette édition de The Amazing Race, avec leur relation au temps du tournage. Les pays affichés sous forme de drapeau sous les différentes étapes sont ceux dans lesquels était le Pit Stop de cette étape. À noter que ce tableau ne reflète pas nécessairement tout le contenu diffusé à la télévision en raison de l'inclusion ou de l'exclusion de certaines données. Le classement est énuméré par ordre d'arrivée :

 Un résultat en  signifie que cette équipe a été éliminée.
 Un résultat en  signifie que cette équipe est arrivée dernière à une étape non éliminatoire, et a dû réaliser un Speed Bump à la prochaine étape.
 Un  signifie que cette équipe a utilisé l'Express Pass durant cette étape. Dans cette édition, c'est Gary & Mallory qui l'ont gagné. Ils ont décidé de l'utiliser pour sauter le Roadblock de la cinquième étape. Juste avant d'utiliser l'Express Pass, c'est Gary qui avait décidé de faire le Roadblock, et ceci est compté dans la liste de Roadblocks réalisés.
 Un  signifie que l'équipe a dû réaliser un U-Turn automatique dans cette étape puisqu’elle a fini dernière dans la tâche de la ligne de départ.
 Un  ou un  signifie que cette équipe a décidé d'utiliser un des deux U-Turns dans un U-Turn double; un  ou un  signifie l'équipe qui l'a reçu ; un  autour d'un numéro d'étape signifie que seulement un des deux U-Turns de cette étape a été utilisé.
 Un  signifie qu'il n'y a eu aucune période de repos une fois arrivé au Pit Stop et que toutes les équipes ont dû continuer la course. La première équipe arrivant au Pit Stop a quand même reçu un prix, mais la dernière n'est ni éliminé, ni pénalisé d'être arrivée dernière.

Notes
 À la fin de la , Flight Time & Big Easy se sont enregistrés au Pit Stop en , mais ont reçu une pénalité de 30 minutes lorsque Ron & Christina a dit à Phil que les Globetrotters avaient pris leurs sacs par accident et ne leur avaient pas redonnés. Ron & Christina ont donc été enregistrés comme l'équipe en , et Hisha & Jen, qui se sont enregistrés avant l'écoulement de ces 30 minutes, ont été enregistrées en , ce qui place alors les Globetrotters en .
 À la fin de la  encore, Mel & Mike ont été soignés pour hypothermie pendant qu'ils étaient en train de réaliser le Detour Grenouilles de Chance. Ils ont été incapables de compléter le Detour, et la production leur a dit d'aller directement au Pit Stop pour les éliminer.
 À la fin de la , lorsque Kent & Vyxsin sont arrivés au Pit Stop, ils ont reçu une pénalité de 30 minutes pour ne pas avoir réussi à prendre le vol de Tokyo-Narita à Kunming requis. Ils sont arrivés au Pit Stop de la  en  position; pendant que leur pénalité s'écoulait, Kisha & Jen se sont enregistrées, mettant alors les Goths en .
 À la fin de la , Kent & Vyxsin sont arrivés au Pit Stop en , mais ont reçu une pénalité de 30 minutes pour avoir pris un taxi au lieu de marcher du Roadblock au Pit Stop, comme l'indice le disait. Les deux dernières équipes, Gary & Mallory et Zev & Justin, se sont alors enregistrées pendant la pénalité, éliminant les Goths.

Titre d'épisodes 
Les titres d'épisode sont souvent tirés de paroles dites par un des membres d'une équipe.
 "Head Down and Hold On [Baissez votre tête et agrippez-vous] (Australie)" – Le moniteur de Jaime & Cara (ne participe pas à la course)
 "I Never Looked So Foolish in My Whole Entire Life [Je n'ai jamais eu l'air aussi folle de toute ma vie] (Outback)" – Kisha
 "We Had a Lot of Evil Spirits Apparently [Nous avions beaucoup de mauvais esprits apparemment] (Japon)" – Christina
 "This is the Most Stupid Day Ever [Ceci est la journée la plus stupide] (Lijiang, Chine)" – Vyxsin
 "Don't Ruin the Basketball Game [Ne gâchez pas les jeux de basketball] (Kunming, Chine)" – Mallory
 "I Feel Like a Monkey in a Circus Parade [J'ai l'impression d'être un singe dans une parade de cirque] (Calcutta, Inde)" – Gary
 "You Don't Get Paid Unless You Win [Tu ne te fais pas payer à part si tu gagnes] (Varanasi, Inde)" – Cord
 "I Cannot Deal With Your Psycho Behavior [Je ne peux pas faire face à ton comportement psycho] (Autriche)" – Vyxsin
 "We're Good American People [Nous sommes de bonnes personnes américaines] (Suisse)" – Zev
 "Too Many Cooks in the Kitchen [Trop de chefs dans la cuisine] (Suisse)" – Zev
 "This is Where It Ends [C'est ici que cela finit] (Brésil et Floride)" – Justin

Prix 
Le prix pour chaque étape est donné à la première équipe arrivant au Pit Stop.
 Étape 1 – L' Express Pass - un item qui peut être utilisé sur la course pour sauter une seule tâche sur n'importe laquelle des huit premières étapes.
 Étape 2 – Un voyage pour deux à Cancún, Mexique 
 Étape 3 – Un voyage pour ?? à l'hôtel Punta Islita au Costa Rica 
 Étape 4 – Un voyage pour deux à Aruba, île des Pays-Bas 
 Étape 5 – US chacun
 Étape 6 – Un dîner indien pour deux mettant en vedette un divertissement de danse à la Bollywood, et  (plus de ) à partager
 Étape 7 – Un voyage pour deux à Hawaï, États-Unis 
 Étape 8 – Une Ford Focus 2012 pour chacun des coéquipiers
 Étape 9 – Un voyage pour deux à Curaçao, île des Pays-Bas 
 Étape 10 – Un voyage pour deux aux Îles Cook
 Étape 11 – Une croisière pour deux sur la mer Méditerranée avec visites à Rome, Italie , et à Casablanca, Maroc, 
 Étape 12 – US

Résumé de la course

Étape 1 (États-Unis → Australie) 

 Palm Springs, Californie, États-Unis  (Ligne de départ)
  Los Angeles (Aéroport international de Los Angeles) à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie  (Aéroport de Sydney)
  Mascot (Gare internationale) à Circular Quay (Gare de Circular Quay)
  Circular Quay (Quai de Circular Quay - Traversiers de Sydney) à Manly (Quai de Manly)
 Manly (Oceanworld Manly) 
 Manly (Club de voile skiff de Manly)
 Manly (Plage Shelly) 

Dans le premier Roadblock de cette course, les coéquipiers choisis devaient faire de la plongée sous-marine dans l'aquarium à requin et à raie du Oceanworld pour chercher un compas. Sur le compas était écrit un code, les coéquipiers l'utilisant pour décoder un message caché dans une série de drapeaux marins, qui leur indiquait de se rendre au club de voile Manly 16 ft Skiff, de trouver le Commodore, et de lui réciter le mot de passe "Je suis entre le diable et la profonde mer bleue" pour recevoir leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 À la ligne de départ, les équipes devaient, dans un champ contenant des centaines d'avions en papier sur lesquels était écrit des mots différents, chercher et trouver celui sur lequel était écrit "Queensland et le Territoire du Nord des services aériens», en comprenant qu'il s'agissait d'une référence à Qantas. Une fois que les équipes ont présenté un avion correct à Phil, ce dernier leur donnerait leur premier indice ainsi que les billets pour un des deux vols pour leur première destination. Les huit premières équipes obtenaient des billets pour le premier vol, et les trois dernières pour un deuxième vol, partant 90 minutes après le premier. En plus, la dernière équipe à terminer la tâche recevrait un U-Turn automatique au premier Detour de la course.
 Au club de voile, les équipes devaient se joindre à un équipage et naviguer un skiff de 16 pieds à travers une série de bouées pour recevoir leur prochain indice.

Étape 2 (Australie) 

 Sydney (Hôtel de ville de Sydney – Sculpture intitulé "To Sail To Stop")
  Sydney (Aéroport de Sydney) à Broken Hill (Aéroport de Broken Hill)
 Broken Hill (La réserve 'Natural Desert') 
 Broken Hill (Stade Club de Football Central)
 Broken Hill (Carrefour des rues Mercury et Bismuth)
 Broken Hill (La mine de Junction) 

Le Detour de cette étape était un choix entre Monde Spirituel et Monde Naturel. Dans Monde Spirituel, les équipes devaient, à partir d'un modèle, faire une mosaïque aborigène australienne traditionnelle en pierre, puis effectuer une danse traditionnelle, en l'honneur des ancêtres, sur la mosaïque pour recevoir leur prochain indice d'un aîné autochtone. Dans Monde Naturel, les équipes devaient créer une peinture aborigène australienne traditionnelle en crachant un mélange d'eau et de pigment argileux pour faire quatre silhouettes spécifiques sur un morceau d'ardoise (une main de chacun des membres de l'équipe, un lézard, et un kangourou). Ils pouvaient alors recevoir leur prochain indice d'un aîné autochtone.

Tâches supplémentaires
 L'indice reçu de Phil au Pit Stop de l'étape indiquait aux équipes de trouver « To Sail to Stop » (À naviguer pour arrêter), en les laissant comprendre que cela faisait référence à une sculpture d'une ancre près de l'hôtel de ville de Sydney. Arrivées à cet endroit, les équipes pouvaient alors s'inscrire pour un des vols nolisés pour Broken Hill, le deuxième partant trente minutes après le premier.
 Après le Detour, on a dit aux équipes de retourner à Broken Hill et trouver la « maison des Magpies », en les laissant comprendre qu'il s’agissait d'une référence au stade de la ligue de football de Broken Hill, les Magpies australiens : le Club de Football Central.
 Au Club de Football Central, les équipes devaient se déguiser en kangourou avec des chaussures sautantes. On leur donnait aussi une table périodique des éléments, avec les symboles Hg et Bi soulignés. Les équipes devaient alors comprendre qu'il s'agissait des symboles pour le mercure et le bismuth et que ces éléments étaient aussi le nom de deux rues dans la ville. Les équipes devaient alors se rendre au carrefour de ces deux rues pour récupérer leur prochain indice.

Étape 3 (Australie → Japon) 

  Broken Hill (Gare de Broken Hill) à Sydney (Gare centrale)
  Sydney (Aéroport de Sydney) à Tokyo, Japon  (Aéroport international de Narita)
 Shibuya, Tokyo (Stationnement intérieur rotatif)
 Kamakura, Préfecture de Kanagawa, (Tsurugaoka Hachiman-gū – Dojo de yabusame) 
 Minamiashigara, (Station d'autobus Daiyūzan – Statue de Kintarō) 
 Kurihama, Yokosuka (Monument du commodore Perry) 

Pendant le Pit Stop, les équipes ont pris un train pour retourner à Sydney pour commencer cette étape.

Dans le Roadblcok de cette étape, les coéquipiers choisis devaient se costumer avec des vêtements de samouraï archer traditionnels et apprendre le rituel de yabusame par observation, composé d'une forme de rituel méditative, avant une pose avec l'arc yumi. Une fois faits et approuvés par le maître du dojo, ils devaient monter sur un cheval de bois rotatif et lancer une flèche avec l'arc pour frapper une cible en bois. Les équipes pouvaient alors recevoir leur prochain indice. Le Detour de cette étape était un choix entre Prière de Purité et Grenouille de Chance. Dans Prière de Pureté, les équipes devaient porter un keikogi et devaient voyager à forêt proche, où elles devaient participer à un rituel de purification shinto. En premier lieu, les équipes devaient apprendre une prière avec chant, puis crier en poussant un bâton de marche devant eux. Une fois fait, elles devaient se tenir sous la chute de Yūhi et endurer la force de l'eau à  tombant sur eux pendant une minute pour recevoir leur prochain indice. Dans Grenouille de Chance, les équipes devaient ne porter rien qu'un fundoshi sur eux avant d'aller dans de la boue où elles devaient trouver une grenouille en plastique, tout en se faisant lasser de la boue sur eux par des locaux. Une fois la grenouille trouvée, les équipes devaient la présenter à un maître de la grenouille à proximité pour recevoir leur prochain indice.

Étape 4 (Japon → Chine) 

  Tokyo (Aéroport international de Narita) à Kunming, Yunnan, Chine  (Aéroport international de Kunming Wujiaba)
  Kunming (Gare de Kunming) à Lijiang (Gare de Lijiang)ou Kunming (Aéroport international de Kunming Wujiaba) à Lijiang (Aéroport de Lijiang)
 Lijiang (Mont enneigé Yulong)
 Lijiang (Forêt d'épinettes) 
 Lijiang (Vieille ville de Lijiang) 
 Lijiang (Tour éternelle sur la Colline du lion) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient chercher à travers plus de dix-mille plaquettes en bois pour douze correspondants aux animaux du zodiaquechinois. Une fois les avoir tous trouvés, ils devaient les placer en ordre sur un mobile ; ordre d'arrivée de la course comme le dit le mythe - rat, buffle, tigre, lièvre, dragon, serpent, cheval, mouton, singe, coq, chien et porc - pour pouvoir recevoir leur prochain indice.
Le Detour était un choix entre Marteau et Trompette. Dans Marteau, les équipes devaient voyager à un marchand de bonbons où elles devaient utiliser des marteaux en bois pour aplatir jusqu'à forme correcte un morceau de nougatine. Elles devaient par la suite le couper en pièce et les mettre dans une boîte pour recevoir leur prochain indice du fabricant de bonbon. Dans Trompette, les équipes devaient voyager à une place centrale de la ville et prendre une grande trompette traditionnelle. Elles devaient alors mener un groupe de danseur Naxi jusqu'au palais de Wencheng à l'autre bout de la ville pour recevoir leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 Au Mont enneigé Yulong, les équipes devaient correctement mettre en selle un yak, après quoi un membre d'équipe devait monter sur le yak et le faire marcher à travers la rivière Baishui pour recevoir leur prochain indice.
 Une fois arrivées à la vieille ville de Lijiang, les équipes devaient écrire sur un bout de papier un souhait et le mettre dans un moulin à prière. Elles devaient les mettre à travers une fente correspondant à leur signe du zodiaque, en disant le disant tout haut pour recevoir leur prochain indice.

Étape 5 (Chine) 

  Lijiang (Gare de Lijiang) à Kunming (Gare de Kunming)
 Kunming (Marché aux fleurs de Dounan)
 Kunming (Cheval d'or et Arche commémorative du coq de jade) 
 Kunming (Centre culturel de la province de Yunnan) 
 Xian autonome yi de Shilin (Forêt de pierre) 
 Kunming (Parc de Cui Hu) 

Le Detour de cette étape était un choix entre Honorer le Passé et Saisir le Futur. Dans Honorer le Passé, les équipes devaient mettre un costume Tibétain traditionnel au centre culturel de la province du Yunnan et regarder une troupe de théâtre passer. Sans prendre de notes, les équipes devaient se rendre dans une salle séparée et mettre en ordre quinze poupées représentant les acteurs de la troupe dans l'ordre de procession. Une fois correctement placées, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Sinon, elles devaient recommencer du début. Dans Saisir le Futur, les équipes devaient se vêtir de vêtements de sécurité et apporter trois boîtes lourdes sur le toit de l'édifice de la société des gestions des actifs de la Grande Muraille de Chine. Une fois fait, elles devaient les aider à assembler un chauffe-eau solaire avant de pouvoir recevoir leur prochain indice. Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient assembler une maquette grandeur humaine d'un Dilophosaurus de plus de six mètres. Une fois correctement construit, un paléontologue pouvait leur donner leur prochain indice. Si, à tout moment, le paléontologue jugeait la structure de la maquette dangereuse, le coéquipier devait tout recommencer.

Tâche supplémentaire
À la fin du détour, les équipes ont reçu, comme indice, rien qu'une image de leur prochaine destination. Les équipes devaient alors comprendre qu'il s'agissait de l'édifice de la société des gestions des actifs de la Grande Muraille de Chine.

Étape 6 (Chine → Inde) 

 Kunming (Magasin de thé Jin Fu Yi Zhan)
  Kunming (Aéroport international de Kunming Wujiaba) à Calcutta, Bengale-Occidental, Inde  (Aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose)
 Calcutta (Hôtel de ville de Calcutta) 
 Jorasanko (Thakur Bari – Kiosque de thé Tiwari) 
 Calcutta (Parc de Maidan – Fontaine de la joie & Mémorial de la reine Victoria) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient prendre part à une dégustation de thé indien. Premièrement, ils apporter une papaye, une mangue, et une brique de thé que les équipes ont reçu à Kunming au début de l'étape à un priseur de thé. Ensuite, ils devaient chercher à travers plusieurs centaines de verres remplis de thé pour celui contenant la même infusion de papaye et mangue qu'ils ont goûté en Chine. Une fois trouvé, le priseur pouvait leur donner leur prochain indice. Le Detour de cette étape était un choix entre Art Hindoue et Littérature Bengali. Dans Art Hindoue, les équipes devaient voyager jusqu'à la boutique de statue Rakhal Paul et fils où elles devaient peinturer et habiller une statue de Ganesh. Une fois complétées, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans Littérature Bengali, les équipes devaient voyager jusqu'au la maison d'édition Dey et prendre huit copies du livre pour enfant Introduction à l'alphabet Bengali. Elles devaient par la suite prendre un pousse-pousse scolaire pour aller à l'Institut Victoria et chercher pour le bureau de la directrice de l'école primaire où les équipes pouvaient échanger les livres avec leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 Au magasin de thé Jin Fu Yi Zhan, les équipes devaient prendre part à une dégustation de thé chinois où on leur donnait une infusion de papaye et de mangue, qui, sans leur dire, figurera dans le prochain Roadblock à Calcutta. Avec leur indice, les équipes ont reçu une brique de feuilles de thé, qui sera aussi utilisée dans ce Roadblock.
 Une fois le Roadblock complété, les équipes ont pu recevoir une bouteille de thé glacé Snapple et devaient comprendre que leur indice était écrit à l'intérieur du goulot, les dirigeant au Thakur Bari à Jorasanko pour chercher pour le kiosque de thé Tiwari. Une fois atteint, les équipes pouvaient échanger la bouteille de Snapple pour leur prochain indice.

Étape 7 (Inde) 

  Calcutta (Aéroport international Netaji Subhash Chandra Bose) à Varanasi, Uttar Pradesh (Aéroport de Varanasi)
 Varanasi (Kiosque de tonga) 
 Varanasi (Tulsi ghât - Swaminath Akhara) 
 Ramnagar (Fort de Ramnagar) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient chercher les rues près du kiosque de Tonga pour six différents sâdhu (comme montré dans une série de photos mise à disposition des coéquipiers) qui leur donnerait six bouts de phrase décrits comme « le sens de la vie » : « Une fois que vous êtes sur la colline, vous accélérez ». Une fois que les coéquipiers ont récolté les six morceaux, ils devaient les donner à une septième sâdhu qui leur donnerait leur prochain indice. Le Detour était un choix entre Nourrir le Feu et Nourrir le Buffle. Dans Nourrir le Feu, les équipes devaient voyager en descendant le Gange jusqu'au Sakka Ghat et la maison d'un laitier où elles devaient faire 50 galettes de carburant traditionnelles faites de fumier de buffle d'eau et les coller au mur pour pouvoir les faire sécher. Une fois le surveillant satisfait (les galettes pouvaient être trop grandes ou trop petites), les équipes devaient allumer une poêle avec une galette sèche pour pouvoir chauffer du lait pour les enfants locaux. Elles pouvaient alors recevoir leur prochain indice. Dans Nourrir le Buffle, les équipes devaient traverser le Gange pour prendre deux mottes de foin et, en retraversant le Gange, les livrer à des adresses écrites sur les mottes. Une fois délivrées, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice.

Étape 8 (Inde → Autriche) 

  Varanasi (Aéroport de Varanasi) à Vienne, Autriche  (Aéroport de Vienne-Schwechat)
 Schollach (Château de Schallaburg)
 Vienne (Bibliothèque nationale autrichienne - Prunksaal) 
 Salzbourg, Salzbourg, Restaurant Sternbraü) 
 Salzbourg (Villa Trapp) 

Le Detour de cette étape était un choix entre Marche Longue et Difficile et Repas Vite et Facile. Dans Marche Longue et Difficile, les équipes devaient se rendre au musée de Sigmund Freud (son ancienne maison) pour prendre un divan de psychanalyse, comme ceux que Freud utilisait pendant ses sessions, et l'apporter à son ancien bureau à l'Université de Vienne (distance d'environ ) pour recevoir leur prochain indice. Dans Repas Vite et Facile, les équipes devaient se rendre à la grande roue Wiener Riesenrad où elles devaient prendre deux grandes assiettes de plusieurs sortes de mets autrichiens traditionnelles : Wiener Schnitzel, Choucroute, et Sachertorte. Elles devaient alors embarquer dans l'une des nacelles du Riesenrad où, en même temps qu'un violoniste jouait de la musique viennoise, elles devaient manger tout le contenu de leurs assiettes en 12 minutes, le temps que la grande roue fasse un tour complet, pour recevoir leur prochain indice. S'il restait de la nourriture dans leur assiette, les équipes devaient tout recommencer. Dans le Roadblock, les coéquipiers choisis devaient choisir un maître ramoneur et se vêtir de vêtements de ramoneur traditionnels. Ils devaient alors aller sur le toit du bâtiment et utiliser un poids avec fil de fer sur une corde pour nettoyer une des cheminées trois fois. Une fois complétés, ils devaient aller au sous-sol et ouvrir une des portes de nettoyage de cheminée qui contenait leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 Une fois arrivées à l'aéroport de Vienne-Schwechat, les équipes devaient aller dans un des stationnements intérieurs et choisir une Ford Focus. Une fois à l'intérieur de la voiture, elles ont reçu un message de Phil leur indiquant d'allumer la caméra arrière du MyFord Touch et de rouler en arrière pour trouver leur prochain indice, qui était écrit sur le pavé : le château de Schallaburg.
 Au château de Schallaburg, on a fourni aux équipes un gros livre avec une étampe sur la page couverture avec le texte : "Librarian Prunksaal/Österreichische Nationalbibliothek", les conduisant au Prunksaal de la bibliothèque nationale autrichienne, où elles pouvaient échanger le livre pour leur prochain indice.

Étape 9 (Autriche → Liechtenstein → Suisse) 

  Salzbourg (Gare centrale de Salzbourg) à Feldkirch, Vorarlberg (Gare de Feldkirch)
 Schaanwald, Liechtenstein   
 Balzers (Château de Gutenberg)
  Balzers à Sargans, Circonscription électorale de Sarganserland, Canton de Saint-Gall, Suisse 
  Sargans (Gare de Sargans) à Zermatt, District de Viège, Districts du canton du Valais (Gare de Zermatt) 
 Zermatt (Maison derrière la fontaine d'Ulrich Inderbinen) 
 Zermatt (Bergrestaurant-Moos) 

L'équipe devant faire le Speed Bump devait préparer le bon mélange de gazoline et d'huile moteur pour faire fonctionner un vélo à assistance électrique VéloSoleX que l'un d'eux va utiliser pour faire le Roadblock. Ils devaient par la suite mesurer 25 parts de gazoline pour une part d'huile, et trouver que 2 litres de gazoline vont répondre au ratio du mélange. Dans le Roadblock de cette étape, les équipiers choisis devaient utiliser un odomètre et un VéloSoleX pour mesurer la longueur complète du Liechtenstein, en partant de Shaanwald jusqu'à Balzers. Une fois terminé, ils devaient rencontrer l'ancien skieur olympique Marco Büchel et lui dire la distance correcte, , écrite sur une carte postale. Büchel les dirigerait alors vers le château de Gutenberg où ils pourront retrouver leurs coéquipiers et lire leur prochain indice. Par contre si les coéquipiers choisis ont dit la mauvaise distance à Büchel, ils devaient retourner à Scaanwald et tout recommencer. Le Detour était un choix entre Fromage et Siffler. Dans Fromage, les équipes devaient se rendre au Restaurant Walliserkanne Zermatt où elles devaient partager une casserole complète de fondue au fromage à deux. Une fois la casserole vide, le restaurateur leur donnerait une casserole vide avec le nom de leur prochaine destination écrite à l'intérieur. ans Siffler, les équipes devaient se costumer en portier et transporter plusieurs valises de la gare de Zermatt à différents hôtels à travers la ville où elles pouvaient recevoir des factures pour chaque valise rendue. Une fois reçues 20 factures d'au moins cinq différents hôtels, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice d'un portier en chef.

Étape 10 (Suisse) 

 Zermatt (Port d'hélicoptères de sauvetage Air Zermatt) 
  Riffelalp à Zermatt (via Gornergrat Bahn)
 Zermatt (Hôtel Le Petit Cervin) 
 Zermatt (Mürini & Mittagstadel - Cabanes suisses traditionnelles) 

Dans le Roadblock, les coéquipiers choisis devaient faire un nain de jardin Travelocity avec du chocolat suisse. Premièrement, ils devaient décorer le moule avec du chocolat de couleur. Une fois faits, ils devaient remplir le moule de chocolat et l'enterrer dans la neige pour qu'il refroidisse, et ce pendant trente minutes, pour que le chocolat refroidisse. Ils devaient alors enlever le nain du moule et couvrir les imperfections avec encore du chocolat de couleur. Une fois la chef chocolatière ayant approuvé le nain, les équipes pouvaient recevoir un vrai nain de jardin avec leur prochain indice. Dans le Detour de cette étape, les équipes avaient entre Chercher et Secours, deux tâches de secours en montagneDans Chercher, les équipes devaient utiliser un appareil de recherche de victimes d'avalanche pour chercher autour du Cervin un mannequin enterré sous la neige. Elles devaient alors le déterrer avant de recevoir leur prochain indice. Dans Secours, les équipes devaient utiliser un dispositif de levage conçu spécialement pour le sauvetage pour secourir un alpiniste piégé dans une crevasse. Un des coéquipiers devait descendre dans la crevasse et attacher un mousqueton à l'alpiniste. L'autre devait les monter avec le dispositif de levage. Une fois à l'air libre, l'alpiniste pouvait leur donner leur prochain indice.

Tâche supplémentaire
 Une fois arrivées au port d'hélicoptères de sauvetage, les équipes devaient s'enregistrer pour une série de vols d'hélicoptère pour leur prochaine destination, chacun d'eux partant à cinq minutes d'intervalle. Avant de prendre leur vol, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice pour le détour avec de s'envoler au pied du Cervin.

Étape 11 (Suisse → Brésil) 

  Zermatt (Gare de Zermatt) à Zurich (Gare centrale de Zurich)
  Zurich (Aéroport international de Zurich) à Rio de Janeiro, État de Rio de Janeiro, Brésil  (Aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão)
  Rio de Janeiro (Aqueduc de Carioca) à Santa Teresa (Escadaria Selarón)
 Rio de Janeiro (Largo de São Francisco de Paula) 
 Copacabana (Salon d'orientation du centre de carrière) 
 Niterói (Musée d'art contemporain de Niterói) 

Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient participer à une parade du Carnaval de Rio. Après s'être costumés, ils devaient apprendre la samba et conduire une parade de danseurs. Si la princesse du carnaval aimait leur danse, ils pouvaient recevoir leur prochain indice; sinon, ils devaient retourner apprendre leur danse de nouveau. Le Detour de cette étape était un choix entre Sur les Roches et Sur la Plage. Dans Sur les Roches, les équipes devaient se rendre au bar Espacio X sur la plage de Copacabana, où elles devaient apprendre à faire des caïpirinhas. Une fois ayant fait 100 bons caïpirinhas, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans Sur la Plage, les équipes devaient prendre un parasol chargé de bikinis ainsi qu'une salle d'essayage portative et vendre des bikinis à des gens sur la plage. Les acheteurs devaient alors se changer dans la salle d'essayage portative. Une fois que les équipes ont obtenu 100 reals brésiliens, elles pouvaient avoir leur prochain indice.

Tâches supplémentaires
 Une fois arrivées au Escadaria Selarón, les équipes devaient chercher pour une céramique avec le logo du Route Info écrit dessus.
 Une fois arrivées au salon à Copacabana, les équipes devaient endurer une séance d'épilation à la cire pendant quinze minutes. Une fois complétées, les esthéticiennes pouvaient leur donner leur prochain indice.

Étape 12 (Brésil → États-Unis) 

  Rio de Janeiro (Aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão) à Miami, Floride, États-Unis  (Aéroport international de Miami)
 Virginia Key (Marina de Rickenbacker) 
 Key Largo (Loge sous-marine de Jules) 
 Big Pine Key (Marqueur de mile du U.S. 1 - seacamp)
 Île Horseshoe
  Big Pine Key à Marathon (Parc de voitures maison de la baie de Galway)
 Ancien Seven Mile Bridge à Pigeon Key (District historique de Pigeon Key) 

Dans le premier Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient apprendre comment manier un chariot élévateur pour déplacer un bateau à moteur sans l'échapper. Une fois le bateau déplacé correctement, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice. Dans le second Roadblock, les coéquipiers n'ayant pas choisi de faire le premier Roadblock devaient utiliser un submersible pour essayer de trouver, dans la lagune de la loge sous-marine de Jules, un des nombreux coffres à trésors flottants contenant leur prochain indice, tout en étant entouré par des nageurs déguisés en sirènes qui nageaient autour d'eux en jouant de la musique.

Tâches supplémentaires
 Une fois le deuxième Roadblock complété, les équipes ont reçu une devinette leur indiquant d'aller au camp de la mer près d'un marqueur de mile au Big Pine Key en soustrayant 4 de 33 (marqueur de mile 29).
 Une fois arrivées au marqueur de mile 29, les équipes devaient marcher à travers une partie peu profonde de l'océan Atlantique pour se rendre à l'île Horseshoe où elles devaient trouver leur prochain indice sous le plus grand arbre de l'île. Après avoir trouvé leur indice, les équipes devaient retourner à Big Pine Key où elles devaient prendre un bateau à moteur pour se rendre au parc de voitures maisons de la baie de Galway à Marathon.
 À la baie de Galway, les équipes devaient mettre en place une caravane tel que montré dans une brochure venant de la baie de Galway. Une fois leur caravane mise en place correctement avec pelouse, piscine, flamants roses en plastique, table, et autres, les équipes pouvaient recevoir leur prochain indice.
 À l'ancien Seven Mile Bridge, les équipes devaient faire du tricycle sur le pont jusqu'à Pigeon Key, où la ligne d'arrivée était située (environ deux miles).

Cotes d'écoute

Aux États-Unis

Au Canada 
Le diffuseur canadien CTV diffuse aussi The Amazing Race les dimanches à .

Références 

The Amazing Race (États-Unis)